Loure ou louré est un vocable normand désignant soit :
 Loure, un instrument de musique à vent ancien de la famille des cornemuses
 Loure, une danse ancienne liée à cet instrument
 Louré, un type d'articulation musicale

Patronymie

 Edward Loure, chef tribal masaï (Tanzanie), Prix Goldman pour l'environnement 2016

Toponymie

São João de Loure, commune portugaise de la municipalité   d'Albergaria-a-Velha.